«А́нна» () — фильм 1988 года, снятый в Германии.

Продолжение одноимённого молодёжного телесериала, премьера в Западной Германии состоялась 15 декабря 1988 года. Фильм снят по роману «Анна-балерина» ().

Сюжет 

Анна живёт с Райнером, который помог ей во время долгого лечения от полученной травмы. Он ревнует её к Дэвиду, занимающемуся в той же танцевальной группе, что и Анна.
Балетмейстер Анны, мадам д’Арбанвилль, считает, что Анна очень талантлива и желает, чтобы она продолжила обучение танцевальному мастерству в Нью-Йорке.
Но после смерти Дэвида от несчастного случая Анна подавлена и решает бросить занятия балетом. И опять Райнер приходит к ней на помощь, убеждая в обратном.

В ролях 
 Сильвия Зайдель — Анна Пельцер
 Патрик Бах — Райнер Хельвиг
 Джон Петерсон — Дэвид Сигал
 Милена Вукотич — Ирена Кралова
 Элеонора Хирт — Валентина Д’Арбанвиль
 Эберхард Файк — Штефан Пельцер
 Ронни Янот — Филлип Пельцер
 Антон Диффринг — ''Жорж Мамулье

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Франк Штрекер ()
 Композитор — 
 Сценарист —

Ссылки 
  

Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы о балете